Unterkager ist der Ortsname von

 Unterkager (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterkager (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Unterkager (Teugn), Ortsteil der Gemeinde Teugn, Landkreis Kelheim, Bayern